Moray (3D-programma), een grafisch 3D-ontwerpprogramma;
Moray (Incaruïne), een archeologische site in Peru;
Moray (Schotland), een council area en voormalig graafschap van Schotland;
Moray Firth, een deel van de Noordzee.